gemeentevervoerbedrijf (in het algemeen)
 GVB (Amsterdam), het stadsvervoerbedrijf van Amsterdam
 Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen, een voormalig vervoerbedrijf in de stad Groningen
 Gemeentelijk Vervoerbedrijf Dordrecht, een voormalig vervoerbedrijf in de stad Dordrecht
 Geldersche Voetbalbond
 Goudsche Voetbalbond
 Groninger Voetbalbond
 Golfvaardigheidsbewijs
 GVB (voetbalclub), een amateurvoetbalclub uit Doezum